Кэ́рон Луи́за Ки́тинг (; ) — британская журналистка и телеведущая.

Биография 
15 июня 1991 года Кэрон Китинг вышла замуж за своего давнего возлюбленного — оператора Расса Линдсей. Они были женаты двенадцать лет до смерти Кэрон в апреле 2004 года. У супругов два сына — Чарльз Джексон Линдсей (род. 1994) и Габриэль Дон Линдсей (род. 1998).

В 1997 году у  Кэрон был диагностирован  рак молочной железы и она умерла через семь лет борьбы с болезнью — 13 апреля 2004 года в Севеноксе (графство Кент, Англия, Великобритания). Была похоронена в St Peter's Parish Church в  (графство Кент).

Кэрон была близкой подругой английской певицы Софи Эллис-Бекстор.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кэрон Китинг 

Умершие от рака молочной железы